Donald Morrison (1858-1894), hors-la-loi canadien
Donald Morrison (né vers 1976), nageur sud-africain